Velika nagrada Švice 1953 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1953. Odvijala se je 23. avgusta 1953.

Dirka 

|-
! 1
| 46
|  Alberto Ascari
| Ferrari
| 65
| 3:01:34,40
| 2
| 9
|-
! 2
| 24
|  Nino Farina
| Ferrari
| 65
| + 1:12,93
| 3
| 6
|-
! 3
| 26
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 65
| + 1:35,96
| 7
| 4
|-
! 4
| 32
|  Juan Manuel Fangio Felice Bonetto
| Maserati
| 64
| +1 krog
| 1
| 1,51,5
|-
! 5
| 34
|  Hermann Lang
| Maserati
| 62
| +3 krogi
| 11
| 2
|-
! 6
| 28
|  Luigi Villoresi
| Ferrari
| 62
| +3 krogi
| 6
|  
|-
! 7
| 20
|  Ken Wharton
| Cooper-Bristol
| 62
| +3 krogi
| 9
|  
|-
! 8
| 40
|  Max de Terra
| Ferrari
| 51
| +14 krogov
| 19
|  
|-
! 9
| 18
|  Albert Scherrer
| HWM-Alta
| 49
| +16 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 4
|  Chico Landi
| Maserati
| 54
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 42
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
| 49
| Prenos
| 8
|  
|-
! Ods
| 36
|  Onofre Marimón
| Maserati
| 46
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 8
|  Maurice Trintignant
| Gordini
| 43
| Glavna os
| 4
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jean Behra
| Gordini
| 37
| Pritisk olja
| 12
|  
|-
! Ods
| 30
|  Felice Bonetto Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 29
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 16
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| 29
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 38
|  Peter Hirt
| Ferrari
| 17
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 14
|  Paul Frère
| HWM-Alta
| 1
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacques Swaters
| Ferrari
| 0
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 10
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 0
| Zavrten
| 14
|  
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1953
1953